Esnaola ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Pedro Esnaola (1808–1878), argentinischer Komponist
 Mariana Esnaola, argentinische Handballspielerin